Сезон ФК «Спарта» (Прага) 1925 — сезон чехословацького футбольного клубу «Спарта». У першому професіональному чемпіонаті Чехословаччини команда посіла друге місце.

Склад команди

Чемпіонат Чехословаччини 

Чемпіонат проходив з березня по червень 1925 року, але матч «Вршовіце» — «Спарта» відбувся лише в листопаді. Чемпіон не був оголошений до завершення цього матчу, адже формально «Спарта» могла обійти «Славію», якби перемогла з двозначним рахунком.

Підсумкова таблиця

Статистика виступів

Товариські матчі

Турніри 
Міжнародний турнір П'ятидесятниці у Відні
 31.05.1925, Хакоах (Відень) — Спарта (Прага) — 1:1
 31.05.1925, Рапід (Відень) — ХАШК (Загреб) — 3:0
 01.06.1925, Рапід (Відень) — Спарта (Прага) — 3:1
 01.06.1925, Хакоах (Відень) — ХАШК (Загреб) — 2:3
 Результат: 1. Рапід (4 очка), 2. ХАШК (2 очка), 3. Хакоах (1 очко), 4. Спарта (1 очко).

Примітки

Посилання 
 «Спарта» у 1923—1928 роках 
 «Залізна ера» 

1925
Спарта